Plaats in Indonesië
 Sukamelang (Kroya), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Sukamelang (Subang), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java